Cet article présente les résultats détaillés du Simple messieurs de l’édition 1929 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Pour cette  des Internationaux, 83 joueurs participent. Il y a 7 tours (7 tours pour 38 joueurs et 6 tours pour les 45 autres).
 12 têtes de série sur les 16, moins René Lacoste tête de série n°2 qui est le vainqueur du tournoi, sont éliminées par des Français.
 Bunny Austin inflige un rare 6-0, 6-0, 6-0 au français Pierre Goldschmidt.

Parcours 

|-
|1|| Henri Cochet||align=center|1/2 finale|| Jean Borotra (4)
|-
|2||bgcolor=CCCCFF| René Lacoste||align=center|Victoire|| Jean Borotra (4)
|-
|3|| Bill Tilden||align=center|1/2 finale|| René Lacoste (2)
|-
|4|| Jean Borotra||align=center|Finale|| René Lacoste (2)
|-
|5|| Francis Hunter||align=center|1/4 de finale|| Jean Borotra (4)
|-
|6|| Umberto de Morpurgo||align=center|1/4 de finale|| Bill Tilden (3)
|-
|7|| Bunny Austin||align=center| (1/16)|| Béla von Kehrling (10)
|-
|8|| Colin Gregory||align=center|1/8 de finale|| Jacques Brugnon (9)
|}

|-
|9|| Jacques Brugnon||align=center|1/4 de finale|| Henri Cochet (1)
|-
|10|| Béla von Kehrling||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (2)
|-
|11|| Louis Raymond ||align=center| (1/64)|| Jean Augustin 
|-
|12|| Giorgio De Stefani||align=center| (1/64)|| Alain Bernard
|-
|13|| Christian Boussus||align=center|1/8 de finale|| Jean Borotra (4)
|-
|14|| René de Buzelet||align=center| (1/32)|| Ian Collins 
|-
|15|| Daniel Prenn'||align=center| (1/16)|| Paul Féret
|-
|16|| Hans Moldenhauer ||align=center|1/8 de finale|| Henri Cochet (1)
|}

 Résultats 
 Tableau final 

 Premiers tours 
 Haut du tableau à compléter Bas du tableau à compléter''

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1929
France Simple messieurs
Sport en France en 1929
Mai 1929
Tennis en juin 1929